Futbol Club Barcelona – squadra di baseball spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona, non più esistente
 Futbol Club Barcelona – squadra di calcio maschile spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona  – squadra di calcio femminile spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona – squadra di calcio a 5 spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona Bàsquet – squadra di pallacanestro spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona Handbol – squadra di pallamano spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona Hoquei Gel – squadra di hockey su ghiaccio spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona hockey sobre patines – squadra di hockey su pista spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona rugbi – squadra di rugby spagnola della polisportiva Futbol Club Barcelona